Die Nigeria Professional Football League 2014 war die 43. Spielzeit der höchsten nigerianischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 8. März 2014 und endete am 9. November 2014.

Titelverteidiger waren die Kano Pillars, die auch in diesem Jahr den Titel gewinnen konnten.

Meisterschaftsformat 
Es nahmen insgesamt 20 Mannschaften an der Meisterschaft teil. Jedes Team spielte in der Hin- und Rückrunde jeweils einmal gegen jedes andere Team, sodass insgesamt 380 Spiele ausgetragen wurden. Zwischen dem 14. Juni und dem 27. Juli fanden nach Beendigung der Hinrunde keine Spiele statt.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 Spieltage und Ergebnisse auf scoresway.com

Fußballwettbewerb in Nigeria
Fußballsaison 2014